Dit is een lijst van planetoïden 801-900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (801) Helwerthia || 1915 WQ || 20 maart 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (802) Epyaxa || 1915 WR || 20 maart 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (803) Picka || 1915 WS || 21 maart 1915 || Wenen || J. Palisa
|-
| (804) Hispania || 1915 WT || 20 maart 1915 || Barcelona || J. Comas Solá
|-
| (805) Hormuthia || 1915 WW || 17 april 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (806) Gyldenia || 1915 WX || 18 april 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (807) Ceraskia || 1915 WY || 18 april 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (808) Merxia || 1901 GY || 11 oktober 1901 || Heidelberg || L. Carnera
|-
| (809) Lundia || 1915 XP || 11 augustus 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (810) Atossa || 1915 XQ || 8 september 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (811) Nauheima || 1915 XR || 8 september 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (812) Adele || 1915 XV || 8 september 1915 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (813) Baumeia || 1915 YR || 28 november 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (814) Tauris || 1916 YT || 2 januari 1916 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (815) Coppelia || 1916 YU || 2 februari 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (816) Juliana || 1916 YV || 8 februari 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (817) Annika || 1916 YW || 6 februari 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (818) Kapteynia || 1916 YZ || 21 februari 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (819) Barnardiana || 1916 ZA || 3 maart 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (820) Adriana || 1916 ZB || 30 maart 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (821) Fanny || 1916 ZC || 31 maart 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (822) Lalage || 1916 ZD || 31 maart 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (823) Sisigambis || 1916 ZG || 31 maart 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (824) Anastasia || 1916 ZH || 25 maart 1916 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (825) Tanina || 1916 ZL || 27 maart 1916 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (826) Henrika || 1916 ZO || 28 april 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (827) Wolfiana || 1916 ZW || 29 augustus 1916 || Wenen || J. Palisa
|-
| (828) Lindemannia || 1916 ZX || 29 augustus 1916 || Wenen || J. Palisa
|-
| (829) Academia || 1916 ZY || 25 augustus 1916 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (830) Petropolitana || 1916 ZZ || 25 augustus 1916 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (831) Stateira || 1916 AA || 20 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (832) Karin || 1916 AB || 20 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (833) Monica || 1916 AC || 20 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (834) Burnhamia || 1916 AD || 20 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (835) Olivia || 1916 AE || 23 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (836) Jole || 1916 AF || 23 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (837) Schwarzschilda || 1916 AG || 23 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (838) Seraphina || 1916 AH || 24 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (839) Valborg || 1916 AJ || 24 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (840) Zenobia || 1916 AK || 25 september 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (841) Arabella || 1916 AL || 1 oktober 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (842) Kerstin || 1916 AM || 1 oktober 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (843) Nicolaia || 1916 AN || 30 september 1916 || Hamburg-Bergedorf || H. Thiele
|-
| (844) Leontina || 1916 AP || 1 oktober 1916 || Wenen || J. Rheden
|-
| (845) Naëma || 1916 AS || 16 november 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (846) Lipperta || 1916 AT || 26 november 1916 || Hamburg-Bergedorf || K. Gyllenberg
|-
| (847) Agnia || 1915 XX || 2 september 1915 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (848) Inna || 1915 XS || 5 september 1915 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (849) Ara || 1912 NY || 9 februari 1912 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (850) Altona || 1916 S24 || 27 maart 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (851) Zeissia || 1916 S26 || 2 april 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (852) Wladilena || 1916 S27 || 2 april 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (853) Nansenia || 1916 S28 || 2 april 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (854) Frostia || 1916 S29 || 3 april 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (855) Newcombia || 1916 ZP || 3 april 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (856) Backlunda || 1916 S30 || 3 april 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (857) Glasenappia || 1916 S33 || 6 april 1916 || Krim-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (858) El Djezaïr || 1916 a) || 26 mei 1916 || Algiers || F. Sy
|-
| (859) Bouzaréah || 1916 c) || 2 oktober 1916 || Algiers || F. Sy
|-
| (860) Ursina || 1917 BD || 22 januari 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (861) Aïda || 1917 BE || 22 januari 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (862) Franzia || 1917 BF || 28 januari 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (863) Benkoela || 1917 BH || 9 februari 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (864) Aase || A921 SB || 30 september 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (865) Zubaida || 1917 BO || 15 februari 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (866) Fatme || 1917 BQ || 25 februari 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (867) Kovacia || 1917 BS || 25 februari 1917 || Wenen || J. Palisa
|-
| (868) Lova || 1917 BU || 26 april 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (869) Mellena || 1917 BV || 9 mei 1917 || Hamburg-Bergedorf || R. Schorr
|-
| (870) Manto || 1917 BX || 12 mei 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (871) Amneris || 1917 BY || 14 mei 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (872) Holda || 1917 BZ || 21 mei 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (873) Mechthild || 1917 CA || 21 mei 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (874) Rotraut || 1917 CC || 25 mei 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (875) Nymphe || 1917 CF || 19 mei 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (876) Scott || 1917 CH || 20 juni 1917 || Wenen || J. Palisa
|-
| (877) Walküre || 1915 S7 || 13 september 1915 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (878) Mildred || 1916 f) || 6 september 1916 || Mount Wilson || S. B. Nicholson
|-
| (879) Ricarda || 1917 CJ || 22 juli 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (880) Herba || 1917 CK || 22 juli 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (881) Athene || 1917 CL || 22 juli 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (882) Swetlana || 1917 CM || 15 augustus 1917 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (883) Matterania || 1917 CP || 14 september 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (884) Priamus || 1917 CQ || 22 september 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (885) Ulrike || 1917 CX || 23 september 1917 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (886) Washingtonia || 1917 b) || 16 november 1917 || Washington || G. H. Peters
|-
| (887) Alinda || 1918 DB || 3 januari 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (888) Parysatis || 1918 DC || 2 februari 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (889) Erynia || 1918 DG || 5 maart 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (890) Waltraut || 1918 DK || 11 maart 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (891) Gunhild || 1918 DQ || 17 mei 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (892) Seeligeria || 1918 DR || 31 mei 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (893) Leopoldina || 1918 DS || 31 mei 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (894) Erda || 1918 DT || 4 juni 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (895) Helio || 1918 DU || 11 juli 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (896) Sphinx || 1918 DV || 1 augustus 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (897) Lysistrata || 1918 DZ || 3 augustus 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (898) Hildegard || 1918 EA || 3 augustus 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (899) Jokaste || 1918 EB || 3 augustus 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (900) Rosalinde || 1918 EC || 10 augustus 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf|}

Planetoïdenlijsten